

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Górzany – część wsi Pcim w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Górzany – część wsi Tylka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Górzany – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Górzany – część wsi Ruda Kameralna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Górzany – część wsi Stanisław Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice